Index hace referencia a varios artículos:
 Index librorum prohibitorum, antiguo índice de libros prohibidos de la Iglesia católica.
 Index librorum prohibitorum et derogatorum, el índice de libros prohibidos de la Inquisición española.
 Index (Washington), localidad estadounidense en el estado de Washington.
 Index (personaje), de la serie de novelas ligeras To Aru Majutsu no Index.